|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2008 vond plaats van 27 oktober tot en met 2 november 2008 in de Canadese stad Quebec. Het was de zestiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Lindsay Davenport was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Nadja Petrova uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Amerikaanse Bethanie Mattek in drie sets. Petrova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Quebec op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de tweede van 2008.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Christina Fusano en Raquel Kops-Jones hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven.Fusano speelde samen met Angela Haynes. Zij verloren meteen in de eerste ronde.Kops-Jones en haar inmiddels vaste partner Abigail Spears waren als derde geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Nathalie Dechy en Bethanie Mattek, strandden ook in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Anna-Lena Grönefeld / Vania King won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Jill Craybas en Tamarine Tanasugarn in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Grönefeld had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; King vijf.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Quebec 2008
Quebec